Il detentore del titolo Bobby Riggs non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Yvon Petra ha battuto in finale Geoffrey Brown 4–6 4–6 6–3 7–5 8–6.

Teste di serie
 Dinny Pails (quarti di finale)
 Jack Kramer (quarto turno)
 Geoffrey Brown (finalista)
 Pancho Segura (terzo turno)
 Yvon Petra (campione)
 Dragutin Mitic (quarto turno)
 Franjo Punčec (quarti di finale)
 Lennart Bergelin (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1946